Pogotowie Akcji Specjalnej – ramię zbrojne (IV Oddział) Narodowego Zjednoczenia Wojskowego
 kwas p-aminosalicylowy
 zespół alienacji rodzicielskiej – zjawisko PAS

Zobacz też: 
 Pas